Другие берега:
 «Другие берега» — автобиографическая книга Владимира Набокова.
 «Другие берега» — альбом Ассаи.
 «Другие берега» — телепрограмма на канале ОРТ, которую вела Анастасия Вертинская.